liO, acronyme de lien entre les territoires d'Occitanie, est le réseau de transport en commun de la région Occitanie. Il regroupe les TER, les autocars interurbains, les transports scolaires, le transport à la demande et un service de covoiturage desservant le territoire régional.

Le réseau est lancé en  à la suite de la loi NOTRe, en remplacement des réseaux départementaux existants et en y intégrant le réseau . Il reprend l'ensemble des lignes des anciens réseaux départementaux, mais amène également à la création de nouvelles lignes afin d'atteindre progressivement une unification des réseaux.

Histoire

Création du réseau 
Le réseau voit le jour dans le cadre de la loi NOTRe qui transfère des départements aux régions l'organisation des transports interurbains réguliers et scolaires. Le réseau sera mis en service à la rentrée scolaire 2018, avec la reprise des 12 anciens réseaux départementaux d'Occitanie, du réseau TER Occitanie ainsi que la création de lignes interurbaines dans le Tarn-et-Garonne, jusque là inexistantes.

Selon la région, le principal objectif pour l'année 2018 est la structuration et l'harmonisation des différents réseaux, pour ne faire qu'un. Un exemple des conséquences de cette régionalisation est le transfert de la ligne routière TER  (Montpellier-Millau par l'autoroute A75) au réseau héraultais, devenant au  la variante Express de la ligne 381 assurant la même liaison par le réseau secondaire et en desservant tous les villages.

Au , de nouvelles lignes régulières voient le jour, dans différents départements. L'apparition des transports interurbains dans le département de Tarn-et-Garonne, avec notamment la ligne 803 (Montauban ↔ Castelsarrasin), qui constitue le début du maillage des transports dans le département. Une nouvelle ligne inter-départementale cette fois ouvre également autour de Montauban, la ligne 717 (Montauban ↔ Bessières ↔ Saint-Sulpice-la-Pointe), ouvrant une connexion avec de nombreuses communes en développement des départements de Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne et du Tarn, pour la totalité situées dans les aires urbaines dynamiques de Toulouse et de Montauban.

Harmonisation progressive à l'échelle régionale 
L'année 2019 marque la suite de l'harmonisation des transports interurbains à l'échelle régionale. Ainsi, certaines lignes issues des départements sont renumérotées, comme c'est le cas par exemple dans la Haute-Garonne ou l'Hérault, afin d'éviter les doublons et ainsi tendre vers un réseau de transports harmonisé. La tarification régionale unique est étendue à la rentrée scolaire 2019 aux départements de l'Aveyron et des Hautes-Pyrénées, mais aussi à certaines lignes inter-départementales. L'ancienne tarification départementale reste cependant en vigueur dans sept départements, soit plus de la moitié, et la tarification SNCF sur certaines lignes interdépartementales.

En 2020, de nouvelles évolutions sont mises en place par la région Occitanie. Le billet unitaire de l'ensemble des lignes régulières est plafonné à 2 euros, impactant la tarification des lignes de Haute-Garonne ainsi que de certaines lignes interdépartementales, jusqu'alors soumises à la tarification kilométrique SNCF. La fréquence de desserte de certaines lignes est améliorée et des services express sont créés sur certaines lignes. De plus, afin de poursuivre l'harmonisation du réseau régional, certaines lignes limitées aux frontières départementales sont prolongées, particulièrement en Haute-Garonne, vers des communes hors du département : Verdun-sur-Garonne, Lavaur, Castelnaudary, etc. Enfin, deux nouvelles lignes sont créées : la 769 (Castres - Lacrouzette) dans le Tarn et la 952 (Condom - Nogaro) dans le Gers.

L'année 2021 connaît également quelques évolutions. De nombreuses lignes saisonnières, ne circulant que de juin à septembre et visant à desservir les lieux touristiques de la région sont créées. Il s'agit des lignes 875 (Cahors - Lauzerte), 876 (Figeac - Padirac) ; 877 (Souillac - Biars-sur-Cère) ; 878 (Cahors - Cajarc) dans le Lot, et la ligne des gorges de l'Aveyron (Montauban - Saint-Antonin-Noble-Val) dans le Tarn-et-Garonne. Ces lignes ont la particularité de partir d'une gare SNCF afin d'assurer la correspondance avec le réseau ferré. Quelques nouvelles lignes sont également créées dans le Lot, qui est le département connaissant le plus d'évolutions en 2021. Les lignes 880 (Cahors - Castelnau-Montratier) ; 881 (Cahors - Lalbenque) ; 882 (Cahors - Montcuq) ; 883 (Cahors - Limogne-en-Quercy) ; 885 (Figeac - Latronquière) ; 886 (Figeac - Assier) et 887 (Saint-Céré - Gagnac-sur-Cère) sont créées dans le département et renforcent considérablement la desserte jusqu'alors peu développée du Lot.

Le , la délégation de la compétence transports au conseil départemental de la Haute-Garonne prend fin, entraînant la suppression du réseau liO Arc-en-Ciel, dernier réseau interurbain encore exploité par un département dans la région Occitanie. De ce fait, les lignes du réseau sont intégrées au réseau liO et la région a désormais à charge les transports interurbains de l'ensemble de son territoire régional. Cette fusion n'entraîne pas de changement direct pour les usagers hauts-garonnais, que ce soit par rapport aux horaires ou à la tarification des autocars.

A la rentrée scolaire de septembre 2022, deux départements connaissent des évolutions majeures dans les dessertes. Ainsi, dans le Tarn-et-Garonne, 5 nouvelles lignes sont créées. Il s'agit des lignes 802 (Lamagistère - Castelsarrasin) ; 807 (Lauzerte - Castelsarrasin) ; 811 (Verdun-sur-Garonne - Montauban) ; 814 (Pompignan - Castelsarrasin) et 830 (Bruniquel - Montauban). D'autres lignes sont également modifiées : renfort des lignes 203 et 933, prolongation de la ligne 803... Ces évolutions permettent d'améliorer considérablement le maillage dans le département. En Lozère, autre département connaissant de grosses évolutions à la rentrée, les lignes sont renforcées et un nouveau système de billettique est adopté.

Réseau

Présentation 
Le réseau liO, acronyme de lien entre les territoires d'Occitanie, est le réseau interurbain de transports de la région Occitanie. Il assure la desserte interurbaine des treize départements de la région. Le réseau est composé de plus de  régulières d'autocars, ainsi que de  de TER, de services de transport à la demande dans , ainsi que de plusieurs centaines de lignes scolaires.

Au-delà du service de transports rendu à la population, le réseau, et notamment les TER, aurait pour but de "faire région". Ainsi, l'objectif sous-jacent à la création du réseau liO serait de lier les anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées pour ne faire qu'une, l'Occitanie, et ainsi de structurer le territoire. Cette création intervient en effet quelques années après la réforme territoriale de 2014, ayant fait fusionné les deux anciennes régions en 2015 et ayant entraîné de vives contestations. Cette volonté se traduit par le renfort des lignes ferroviaires reliant les deux régions, et notamment de la ligne reliant Toulouse, Narbonne et Perpignan, mais aussi par la création ou le renfort de lignes d'autocars desservant les deux ex-régions, comme la 350 (Toulouse - Castelnaudary), 414 (Revel - Castelnaudary) ou encore 681 (Montpellier - Saint-Affrique).

Autorité organisatrice 
Dans le cadre de la loi NOTRe, depuis , la région Occitanie est l'autorité organisatrice des transports sur son territoire pour les transports ferroviaires, mais aussi pour les transports interurbains dans les communes qui ne font pas partie d'un périmètre de transports urbains. La région est également chargée des transports scolaires, du transport à la demande et des pôles d'échanges multimodaux qu'elle développe.

Lignes et points d'arrêt du réseau 
Les lignes du réseau sont des lignes interurbaines, permettant la mobilité des voyageurs entre les différentes villes et villages de la région Occitanie, mais aussi vers des villes des régions frontalières de Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes ou Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Lignes interurbaines classiques 

 peut distinguer plusieurs "types" de lignes. Dans les zones les plus urbanisées de la région, à savoir les zones périurbaines plus particulièrement, et notamment dans les aires urbaines de Toulouse, Montpellier ou Perpignan, les lignes régulières peuvent permettre les migrations pendulaires quotidiennes entre les agglomérations et les couronnes périurbaines moins denses et souvent rurales. Ces lignes ont souvent des services seulement en journée, mais sur des fréquences élevées, pouvant aller jusqu'à 5 minutes entre deux autocars à l'hyperpointe. À l'inverse, dans des zones rurales et peu denses, les autocars passent souvent sur une amplitude plus large, parfois en soirée et tôt le matin, sur une fréquence faible voire très faible (parfois une seule rotation par jour). Mais dans ces zones rurales souvent mal desservies y compris par le réseau routier, ces lignes sont essentielles pour garantir la mobilité, par exemple dans la Lozère, le Lot ou encore le Gers.

Lignes interurbaines express 
Dans trois départements, des lignes express existent afin de rendre les transports interurbains attractifs par rapport à la voiture, notamment pour de migrations quotidiennes. Ces lignes ne desservent que très peu d'arrêts afin de garantir des temps de parcours attractifs et empruntent l'autoroute, ce qui leur permet d'offrir un service concurrentiel à la voiture. Les lignes express desservent souvent un pôle d'échange important de chaque département, comme une gare SNCF, le tramway à Montpellier ou le métro à Toulouse.

La Haute-Garonne est le département où ce service est le mieux développé : quatre lignes, sous la marque "Hop!" et une vingtaine de communes sont desservies en complément des lignes classiques. Ces lignes ont pour terminus une station du métro de Toulouse et leur fréquentation est très importante et croissante. Dans le Tarn, une ligne relie via l'autoroute Albi à Saint-Sulpice-la-Pointe en complément de la desserte ferroviaire. Dans l'Hérault et l'Aveyron, une ligne express relie Millau à Montpellier sur une durée très concurrentielle. En plus de ces lignes dédiées aux services express, certaines lignes dites classiques proposent également des temps de parcours attractifs à certains services grâce à l'utilisation de l'autoroute par les autocars.

Points d'arrêt du réseau 
Les points d'arrêt du réseau routier des Lignes intermodales d'Occitanie dans la région sont de sortes très variées. La majorité du temps, les points d'arrêt sont matérialisés par un poteau d'arrêt qui présente le nom, la commune et les services qui desservent l'arrêt. Ces poteaux d'arrêt changent d'aspect selon le département dans lequel ils se trouvent, l'harmonisation du réseau n'étant pas encore terminée dans chaque département.

Les arrêts contiennent parfois également un abribus, souvent vitré, mais il peut parfois aussi être construit en "dur" et empêcher la vision de l'arrivée ou non de l'autocar pour le voyageur. Les abris permettent d'afficher un plan du réseau et les horaires et les lignes de façon plus détaillée.

Exploitation du réseau

Amplitude horaire 
Le réseau de transport routier des Lignes intermodales d'Occitanie fonctionne chaque jour de l'année. Les services débutent vers  et se terminent vers minuit, mais cette amplitude horaire varie d'une ligne à l'autre.

Exploitants 
Du fait de l'existence récente du réseau, aucune régie régionale n'exploite des lignes de transports interurbains sur son territoire. Cependant, dans certains départements, comme la Haute-Garonne ou les Pyrénées-Orientales, une régie départementale assure l'exploitation de la majorité des lignes desservant ces deux départements.

Pour ce qui est des autres départements, ce sont des opérateurs privés qui exploitent les lignes interurbaines régulières. Keolis est particulièrement présent en Occitanie, l'entreprise nationale assurant de nombreux services dans les Hautes-Pyrénées, le Gers, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Garonne ou encore le Tarn-et-Garonne. L'entreprise Verbus assure aussi quelques services dans la région. Des entreprises locales participent également en grande partie à l'exploitation des lignes régionales en Occitanie, souvent à proximité de leur siège social.

Matériel roulant 

Le matériel roulant du réseau est issu des anciens réseaux départementaux, la région reprenant la charge de ces autocars. De nouveaux autocars devraient également arriver, directement à l'image du réseau. Les anciens cars seront mis à l'image du réseau au fur et à mesure.

Livrées

Information voyageurs

Aux arrêts 
Les arrêts de bus ne sont pas équipés de bornes d'informations voyageurs. Cependant, ponctuellement, dans les pôles d'échanges les plus importants, des panneaux d'informations peuvent donner l'heure et le numéro de la ligne, comme c'est le cas par exemple à la gare routière de Toulouse.

L'information voyageurs aux arrêts se fait plutôt par l'application ou le site internet du réseau, qui propose pour chacun des arrêts desservis les prochains bus desservant un arrêt en temps réel.

Dans les autocars 
À l'intérieur de certains autocars du réseau, des bandeaux lumineux ou écrans LCD informent les voyageurs du temps de trajet estimé avant l'arrivée aux terminus, du nom du prochain arrêt à venir lorsque le bus est entre deux arrêts ou du nom de l'arrêt en cours lorsque le bus est à un arrêt, ainsi que de la destination du bus. Des annonces sonores annoncent également à l'approche et à l'arrivée à un arrêt le nom de celui-ci.

Personnel d'exploitation 
Sur le réseau, le personnel d'exploitation se résume aux seuls chauffeurs de bus, qui assurent la conduite, mais aussi l'accueil des voyageurs, la vente des titres de transports, la sécurité et la maintenance éventuelle en cas de panne durant un service.

Tarification et financement 
La tarification du réseau est de  (un déplacement) pour les lignes directement gérées par la région, sous la marque liO ou TER Occitanie.

Dans les autocars issus des départements, l'ancienne tarification départementale y est toujours en vigueur en 2019, sauf pour certains départements intégrés au réseau liO.

Les différents tarifs sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Carte Pastel 

Dans certains départements, des cartes multimodales sont disponibles pour accéder aux réseaux de transports. Il s'agit de la carte Pastel, disponible dans les réseaux Tarn'Bus et Arc-en-Ciel uniquement, ainsi que dans les TER Occitanie dans le territoire de l'ancienne région Midi-Pyrénées et dans certains réseaux urbains de cette même région (Albi, Toulouse, etc.).

Kartatoo 
La Kartatoo est un titre de transport, réservé aux usagers de l'ancienne région Languedoc-Roussillon, et ne concerne que ceux-ci. Il permet une connexion entre le réseau TER Occitanie de ce secteur avec certains réseaux urbains (Montpellier, Perpignan et Narbonne notamment). Il est divisé en zones, et le prix de l'abonnement dépend du nombre de zones traversées.

Liste des lignes

Lignes départementales d'autocars 
Le réseau est constitué, pour sa partie routière, de l'ensemble des lignes des réseaux des treize départements. Seul le département de la Haute-Garonne a, par délégation, toujours la compétence en matière de transports jusqu'en 2021. De plus, dans l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Tarn, les régies départementales participent toujours à l'organisation des transports interurbains dans le département.

Ariège 
Le réseau liO en Ariège est composé de 8 lignes régulières, principalement au départ de Foix et de Saint-Girons. Les lignes 318, 319 et 358 desservent également le département.

Aude 
Le réseau liO dans l'Aude est composé de 14 lignes interurbaines principalement au départ de Carcassonne, Narbonne, Limoux et Castelnaudary. Les lignes 383 et 500 passent aussi dans le département bien qu'elles ne soient pas considérées comme faisant partie du réseau Aude.

Aveyron 
Dans l'Aveyron, 17 lignes interurbaines assurent la desserte du département, principalement au départ de Rodez et de Millau. Les lignes 280, 281, 681, 706, 720, 722, 888 et 889 desservent également le département. Depuis la rentrée scolaire 2019, toutes les lignes sont renumérotées.

Gard 
Le département du Gard est desservi par 24 lignes interurbaines régulières, au départ de Nîmes, Uzès, Le Vigan et Avignon essentiellement.

Lignes 101 à 109

Lignes 110 à 119

Lignes 120 à 129

Lignes 130 à 139

Lignes 140 à 149

Lignes 150 à 159

Haute-Garonne 
Le réseau liO Arc-en-Ciel se compose de 55 lignes régulières, au départ de Toulouse et Saint-Gaudens principalement. Jusqu'au  sa gestion était assurée par le conseil départemental de la Haute-Garonne. L'exploitation des lignes est principalement effectuée par la Régie Départementale des Transports de la Haute-Garonne (RDT31). Avec 55 lignes en 2020, la Haute-Garonne est le deuxième département le mieux doté en ce qui a trait aux transports interurbains de la région, après l'Hérault.

En 2022, cinq ans après la mise en application de la loi NOTRe qui actait le transfert de la compétence des transports scolaires et interubrains aux Régions, c’est maintenant le réseau de la Haute-Garonne (ex réseau Arc-en-ciel) qui rejoint la Région et son réseau liO au .

Jusqu’ici cette compétence était déléguée au Département de Haute-Garonne afin de faciliter le transfert de ce réseau de 55 lignes d’autocars (hors réseau Tisséo).

Ce transfert effectif de compétence se fait dans la continuité des actions menées en partenariat entre la Région Occitanie et le Département de la Haute-Garonne. Aucun changement de tarification, ni de modalité d’accès aux transports ne sera appliqué. Il s’agit d’assurer la continuité de service pour les familles et les usagers.

Les lignes 413, 414, 452, 717, 756, 760, 761, 767, 848 et 935 desservent également le département.

En juillet et , les lignes ont été renumérotées de 301 à 399.

Lignes Hop!

Lignes 305 à 319

Lignes 320 à 329

Lignes 340 à 349

Lignes 350 à 359

Lignes 360 à 369

Lignes 370 à 379

Lignes 380 à 389

Lignes 390 à 399

Gers 
Le département du Gers est desservi par 9 lignes interurbaines, principalement au départ de Auch ou Condom. Les lignes 365 et 961 desservent également le département.

Hérault 
Le département de l'Hérault est desservi par 64 lignes régulières, principalement au départ de Montpellier, Béziers et Pézenas. Cette desserte est assurée par la région. Cependant, la régie départementale (Hérault Transport Syndicat Mixte) participe toujours à la gestion du réseau. Le département est actuellement le mieux doté en transports interurbains, devant la Haute-Garonne et les Pyrénées-Orientales. La ligne 753 dessert également le département.

Le , l'ensemble des lignes sont renumérotées de 601 à 699.

Lignes aéroports

Lignes autour de Montpellier

Lignes autour de Béziers

Lignes autour de Sète

Lignes autour de Pézenas

Lignes du Cœur-d'Hérault

Lot 
Le réseau liO dans le Lot se compose de 12 lignes régulières circulant toute l'année et de 4 lignes saisonnières ne circulant que durant la période estivale et les week-ends de juin et septembre. Ces lignes sillonnent l'ensemble du département du Lot, au départ des villes de Cahors, Figeac, Souillac et Saint-Céré.

Lignes annuelles

Lozère 
Le département de la Lozère est desservi par 8 lignes régulières, ainsi que par des lignes estivales, principalement au départ de Mende.

Hautes-Pyrénées 
Le département des Hautes-Pyrénées est desservi par 7 lignes régulières, principalement au départ de Tarbes. La ligne 931 dessert également le département.

Pyrénées-Orientales 
Le département des Pyrénées-Orientales est desservi par 40 lignes interurbaines, principalement au départ de Perpignan.

Lignes 500 à 509

Lignes 510 à 519

Lignes 520 à 529

Lignes 530 à 539

Lignes 540 à 549

Lignes 550 à 559

Lignes 560 à 569

Lignes 570 à 579

Tarn 
Le département du Tarn est desservi par 25 lignes régulières, principalement au départ d'Albi et de Castres.

Lignes 701 à 717

Lignes 720 à 729

Lignes 750 à 759

Lignes 760 à 768

Tarn-et-Garonne 
Avant la création du réseau liO dans le département du Tarn-et-Garonne, le département n'était desservi que par quelques lignes régionales qui reliaient Montauban à d'autres grandes villes de départements limitrophes. Il n'existait ainsi pas de lignes interurbaines ayant pour but de desservir directement le département.

En 2018, deux lignes ouvrent dans le département, les 801 et 803, qui relient entre elles Moissac, Montauban et Castelsarrasin. Un an plus tard, la ligne 717 assure le remplacement de la desserte ferroviaire de la ligne reliant Montauban à Saint-Sulpice-la-Pointe. Les plus grosses nouveautés apparaissent en 2022, avec la mise en service de cinq lignes régulières desservant plus finement les communes du département.

Les lignes 203 (Montauban - Villefranche-de-Rouergue), 377 (Verdun-sur-Garonne - Toulouse Gare Routière), 388 (Verdun-sur-Garonne - Toulouse Basso Cambo), 717 (Montauban - Saint-Sulpice-la-Pointe), 721 (Montauban - Albi) et 933 (Montauban - Auch) desservent également le département.

Lignes régulières

TER

Transports scolaires 
Le réseau est également constitué des lignes scolaires desservant l'ensemble de la région Occitanie, celles-ci étant reprises aux départements, comme les réseaux interurbains départementaux. Seul le département de la Haute-Garonne a, jusqu'à la fin de la délégation en 2021, la charge des transports scolaires.

Transport à la demande 
Le transport à la demande ne concerne que les départements où il était déjà existant : il s'agit de l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Gers, le Lot et les Pyrénées-Orientales.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 TER Occitanie
 Loi NOTRe

Lien externe 
 

Réseau interurbain en France
Transport en commun en région Occitanie